Карликовая неправильная галактика (dI) — астрономический термин, характеризующий разновидность карликовых галактик, отличающуюся большим разнообразием форм. По-видимому, dI-галактики являются эквивалентом обычных неправильных галактик в области карликовых галактик. Как правило, dI-галактики очень неоднородны по яркости и не обладают заметным ядром. Отличительной особенностью от dE-галактик является наличие мощных областей звездообразования, содержащих яркие молодые звёзды, и большое количество межзвездного газа. В ряде близких dI-галактик удалось обнаружить облака ионизированного водорода (зоны HII).

Связь с dSph-галактиками 
Распределение маломассивных звёзд, составляющих основу dI-галактик, сферически симметрично, как и в dSph-галактиках. По этому, если бы не обилие газа и связанных с ним ярких звезд, то между этими двумя видами галактик не было бы разницы. Известно, что dI-галактики обычно располагаются в стороне от больших галактик, в то время как dSph-галактики находят преимущественно вблизи. В ряде исследований было показано, что dI-галактики могут потерять свой газ при прохождении вблизи больших галактик. Это происходит из-за того, что в этих областях возрастает концентрация атомов межгалактического газа. Скорость галактики относительно этого газа может достигать 1000 км/с. Из-за этого образуется мощный газовый поток, который выдувает собственный газ карликовой галактики.

Звездообразование 
Ряд карликовых неправильных галактик излучает большую часть энергии в голубом и синем участках спектра. Это весьма необычно для галактик, поскольку большинство звезд в них обычно обладает малой массой и имеет максимум светимости в красном участке спектра. Это становится возможным благодаря тому, что в этих галактиках отношения числа ярких молодых звезд к общей массе звезд значительно выше, чем в нормальных галактиках, поэтому они вносят существенный вклад в полную светимость.

Звездообразование в галактиках протекает неравномерно, как во времени так и в пространстве. В «нормальных» галактиках области звездообразования имеют характерный размер порядка нескольких сотен парсек и существуют несколько десятков миллионов лет, после чего разрушаются за счет нагрева межзвёздной среды излучением молодых голубых звезд. В то же время карликовые галактики сами имеют размер сравнимый с размером ячейки звездообразования. Поэтому, звездообразование в dI-галактиках должно носить вспышечный характер. В результате численных экспериментов было обнаружено, что, чем меньше галактика, тем ярче выглядит вспышка звездообразования.

Примеры карликовых неправильных галактик 
Первой изученной dI-галактикой стала NGC 6822. Она была первой галактикой в которой Э. Хаббл обнаружил цефеиды. Другим примером карликовой неправильной галактики является IC 1613, исследованная В. Бааде в 30-х годах XX в.

Тёмная материя 
Обнаружены dI-галактики, которые содержат больше газа, чем звёзд. Например, светимость галактики M81 dwA оказалась всего около 500 000 светимостей Солнца. Анализ скоростей газа в таких галактиках указывает на то, что гравитации звезд и газа не достаточно, чтобы галактика существовала как единое целое, то есть существует невидимая тёмная материя, которая составляет, возможно основу таких галактик. Более того, найдены облака газа вовсе без звезд.

См. также 
 Галактика
 Морфологическая классификация галактик
 Местная группа галактик
 Карликовая галактика
 Неправильная галактика

Примечания 

Морфологические типы галактик
Карликовые неправильные галактики